Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die French Open 2009 im Herreneinzel. Insgesamt nahmen 128 Spieler an der Qualifikation um die 16 Startplätze der Hauptrunde teil. Diese hat vom 19. bis 22. Mai 2009 stattgefunden.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks und Quellen 
 Draw auf der ATP-Website (PDF, 59 kB)

Herreneinzel Qualifikation
2009